Уильям Моррис:
  (1888—1949) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги в составе клуба «Астон Вилла».
  (1913—1995) — британский футболист, финалист Кубка Англии 1939 года в составе клуба «Вулверхэмптон Уондерерс».
  (1917—2004) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе клуба «Эссекс».
  (1921—1960) — игрок в австралийский футбол, финалист Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Ричмонд» (1942, 1944), обладатель медали Браунлоу лучшему и самому честному игроку (1948).
  (род. 1938) — британский общественный и политический деятель, член Палаты лордов (с 2006), генеральный секретарь Союза работников транспорта и других сфер (1992—2003), председатель Британского конгресса профсоюзов (2001).
  (род. 1941) — британский регбист, чемпион Пяти наций в составе сборной Уэльса (1965, 1966).
  (род. 1943) — австралийский католический священник, епископ Тувумбы (1992—2012).
  (род. 1949) — канадский хоккеист, игрок клуба Всемирной хоккейной ассоциации «Эдмонтон Ойлерз».
  (1918—2002) — британский футболист, финалист Кубка Англии 1947 года в составе клуба «Бернли».
  (1919—1982) — британский дипломат, посол Великобритании в Египте (1968—1972), Эфиопии (1972—1975), Саудовской Аравии (1975—1979).
  (1934—1999) — американский писатель.
  (род. 1955) — южноафриканский крикетчик, финалист Кубка Карри (1985) и турнира Щит Nissan (1990) в составе клуба «Северный Трансвааль».
  (1811—1877) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1864—1868), высокий шериф Карматеншира (1858).
 Моррис, Уильям (1834—1896) — английский поэт, прозаик, художник.
  (1843—1922) — баптистский священник, президент Баптистского союза Уэльса.
  (1877—1963) — британский предприниматель и филантроп, член Королевского общества (с 1939), рыцарь Большого креста ордена Британской империи (1941).
  (1919—1975) — американский политик, вице-губернатор штата Миссури (1969—1973).
  (род. 1957) — американский художник, работающий со стеклом, чьи работы входят в частности в собрание Метрополитен-музея.
 Моррис, Уильям (род. 1939) — американский стрелок, бронзовый призёр Олимпийских игр 1964 года.
 Моррис, Уильям — британский стрелок, бронзовый призёр Олимпийских игр 1908 года.
  (1890—1971) — американский военный деятель, начальник Карибского командования Вооружённых сил США (1949—1952).
  (1857—1931) — канадский политик, мэр Оттавы (1901).
  (род. 1932/1933) — американский политик, мэр округа Шелби (штат Теннесси; 1978—1994).
  (1794—1872) — британский католический епископ, апостольский викарий мыса Доброй Надежды и прилегающих территорий (1831—1837), апостольский викарий Маврикия (1837—1840).
  (1801—1865) — американский военный деятель, командир 8-го корпуса Армии Союза во время гражданской войны в США (март, август, сентябрь 1863, февраль—апрель 1865).